Ingmar Persson kan syfta på:

Ingmar Persson (filosof), född 1951
Ingmar Persson (kemist), född 1953
Ingmar Persson (racerförare), grundare av racingstallet Persson Motorsport

Se även
Ingemar Persson